ISO 3166-2:CZ — стандарт Міжнародної організації зі стандартизації, який визначає Геокод. Є частиною стандарту ISO 3166-2, що належать Чехії. Він охоплює всі 13-ть країв цієї держави та місто-столицю Прагу — геокоди 1-го рівня, а також 76 округів та 15 частин Праги на правах округів — геокоди 2-го рівня.

Загальні відомості 
Кожен геокод складається з двох частин: коду Alpha2 за стандартом ISO 3166-1 для Чехії — CZ та додаткового дволітерного коду, записаних через дефіс. Додатковий дволітерний код утворений, як правило, співзвучно: абревіатурі англійської назви краю, додатковий код району утворений трьохсимвольним числом. Геокоди країв Чехії є підмножиною коду домену верхнього рівня — CZ, присвоєного Чехії відповідно до стандартів ISO 3166-1.

Геокоди Чехії першого рівня 
Геокоди 13-ти країв та міста Праги адміністративно-територіального поділу Чехії.

Геокоди Чехії другого рівня 
Геокоди 15-ти частин Праги та 76-ти округів адміністративно-територіального поділу Чехії.

Геокоди прикордонних для Чехії держав 
  — ISO 3166-2:DE (на заході та північному заході),
  — ISO 3166-2:PL (на сході та північному сході),
  — ISO 3166-2:SK (на південному сході),
  — ISO 3166-2:AT (на півдні).

Див. також 
 ISO 3166-2
 ISO 3166-1

Посилання 
 http://statoids.com/ucz.html 
 http://www.iso.org/iso/ru/iso_3166-2_newsletter_ii-1_corrected_2010-02-19.pdf 

2:CZ